La parella formada pels croats Nikola Mektić i Mate Pavić eren els defensors del títol.

Aquesta fou la primera edició del torneig en incloure el champions tie-break, quan les dues tennistes empataven a sis jocs en el cinquè set, es disputava un tie-break al major de 10 punts.

La parella australiana formada per Matthew Ebden i Max Purcell van guanyar el primer títol de Grand Slam del seu palmarès i tot just el segon títol que guanyaven junts. En la final va derrotar els croats Nikola Mektić i Mate Pavić, defensors del títol.

Caps de sèrie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinals)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (final)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (3a ronda)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (1a ronda)
  Tim Pütz /  Michael Venus (1a ronda)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinals)
  John Peers /  Filip Polášek (quarts de final)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (3a ronda)

  Jamie Murray /  Bruno Soares (3a ronda)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (renúncia)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (quarts de final)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (quarts de final)
  Santiago González /  Andrés Molteni (3a ronda)
  Matthew Ebden /  Max Purcell (campions)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (3a ronda)
  Rafael Matos /  David Vega Hernández (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 

2022
Competicions tennístiques del 2022